EPC pode significar:
Equipamento de proteção coletiva - equipamentos de segurança
Estrada Parque Contorno - estrada no Distrito Federal
Engineering, Procurement and Construction - regime de contratação de obras de serviço público
Exército Popular da Coreia - forças militares da República Popular Democrática da Coreia

Ver também